Freyschmidt ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Freyschmidt (1887–19??), deutscher Wasserspringer
 Jürgen Freyschmidt (* 1940), deutscher Radiologe